Au cours de son histoire, Lille fut souvent assiégée et attaquée :

 Siège de Lille (1054) : par l'empereur Henri III du Saint-Empire
 Siège de Lille (1128) : par Louis VI
 Sièges de Lille (1213) : par Philippe Auguste et Ferrand
 Siège de Lille (1297) : Philippe le Bel, après la bataille de Furnes, prend la ville.
 Siège de Lille (1302) : par Jean de Namur. La ville est reprise par le Comte de Flandre
 Siège de Lille (1304) : Philippe le Bel après la bataille de Mons-en-Pévèle, prend la ville.
 Siège de Lille (1667) : Durant la Guerre de Dévolution, la ville est assiégée et prise par les armées de Louis XIV.
 Siège de Lille (1708) : Durant la guerre de Succession d'Espagne, les armées impériales prennent la ville.
 Siège de Lille (1792) : Pendant la Révolution 35 000 Autrichiens assiègent la ville, qui leur résiste victorieusement.
 Siège de Lille (1914) : Les Allemands prennent la ville pendant la Première Guerre mondiale.
 Poche de Lille (1940) également appelée bataille de Lille (1940) : Le ,  hommes sont encerclés par six divisions commandées par Rommel. Lille se rend le 31 mai et les honneurs de guerre lui sont rendus.

Voir aussi

Articles connexes 
 Fortifications de Lille

Lille